Кса́ни () или Чисандон () — река в Южной Осетии и Грузии, левый приток Куры. Протекает в пределах Ленингорского района Южной Осетии (верхнее и среднее течение) и Грузии (нижнее течение).

   

Ксани берёт начало из озера Келистба на Кельском плато. Течение реки порожистое, быстрое. По ущелью Ксани проходит дорога, связывающая Ленингорский район Южной Осетии с основной автомагистралью Грузии. В верховьях Ксани расположена историческая область Дзимыр (Жамури), обладающая значительным рекреационным потенциалом.

На реке расположены: Ленингори, Мухрани. В нижнем течении река Ксани служит границей между Каспским районом края Шида-Картли и Мцхетским районом края Мцхета-Мтианети.

Населённые пункты у реки Ксани (Чисандон) 

 Ленингор
 Икоти
 Мордебант
 Мосабрун
 Нижний Бол
 Верхний Бол
 Фаткуджин
 Раздахан
 Цгойта
 Науихеу
 Бежантикау,
 Ахалдаба,
 Гарубан,
 Салбиер, 
 Монастер,
 Цандар, 
 Гду 
 Канчавети, 
 Цирколи,
 Коринта, 
 Курта, 
 Садзегури, 
 Ларгвиси, 
 Балаан 
 Одзиси
 Хвити
 Ломискана

Примечания 

Притоки Куры
Реки Мцхета-Мтианети
Реки Южной Осетии
Ленингорский район